El Torneig de São Paulo 2019, també conegut com a Brasil Open 2019, és una competició tennística disputada sobre terra batuda interior que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La divuitena edició del torneig es va celebrar entre el 25 de febrer i el 3 de març del 2019 al Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães de São Paulo, Brasil.

El tennista argentí Guido Pella va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Aquesta fou la darrera edició del torneig ja que a final de temporada es va anunciar que es traslladava a la ciutat xilena de Santiago de Xile.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial

Referències 

2019
ATP Tour 2019